

Patronyme 
Maertens peut désigner :

 Louis Maertens (1781-1872), banquier et homme politique belge ;
 Grégoire Maertens (1924-), espérantiste belge ;
 Michiel Maertens (1938-1998), homme politique belge ;
 Freddy Maertens (1952-), coureur cycliste belge ;
 Birger Maertens (1980-), footballeur belge ;
 Bert Maertens (1981-), homme politique belge.